Хомород () — комуна в Румунії, у повіті Брашов.
 Хомород () — село в Румунії, у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Хомород.
 Хомород () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративно підпорядковується місту Джоаджу.